Norte de África 
Deserto do Saara
Saara Espanhol
Saara Ocidental

Alemanha 
Saara (Greiz)
Saara (Altenburger Land)

Cinema e TV
Sahara (filme de 1943), com Humphrey Bogart
Sahara (filme de 1983), com Brooke Shields
Sahara (filme de 2005), com Matthew McConaughey e Penélope Cruz 
Sahara (filme de 2017), com Pierre Coré

Outros usos
Sociedade de Amigos das Adjacências da Rua da Alfândega, sigla SAARA, usada para designar a região
Sahara Hotel and Casino, em Las Vegas
Sahara Hotnights, banda sueca
Epica, banda holandesa inicialmente chamada Sahara Dust

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música
Desambiguações de topônimos